Per Bergman kan avse:

 Per Bergman (1886–1950), seglare
 Per Bergman (1914–2005), läkare
 Per Bergman (1882–1938), fackföreningsman
 Per Bergman (1915–2000), politiker